Stängelloser Enzian ist der Name folgender Arten der Pflanzengattung der Enziane (Gentiana):
 Clusius-Enzian (Gentiana clusii), auch Stängelloser Kalk-Enzian
 Kochscher Enzian (Gentiana acaulis), auch Stängelloser Silikat-Enzian